een sprong van een paard (dier)
 zie ook springen (paardensport), een discipline in de paardensport
 de beweging van het paard als schaakstuk, zie Paard (schaken)
 paardensprong (puzzel), een taalpuzzel gebaseerd op de beweging van het schaakpaard

Zie ook 
 Paardsprong, kortweg sprong, sprong op en over het turntoestel genaamd paard